Cimber Sterling, een luchtvaartmaatschappij met als thuishaven Sønderborg in Denemarken.
 Lucius Tullius Cimber, een Romeins senator